Název Křižatky má více míst:
 Křižatky (Králův Dvůr), část města Králův Dvůr v okrese Beroun
 Křižatky (Brdy), polesí a vrchol v Brdech východně od Jinců v okrese Příbram
Podobný název mají
 Křížatky, část města Litvínov v okrese Most